Каин и Авель — библейские персонажи

 Каин и Авель
  — персонажи комиксов DC Comics
  — американская малобюджетная кинокомедия
  — аргентинская теленовелла
 Каин и Авель (сериал, Южная Корея) — южнокорейский сериал, драма, боевик
  — роман Джеффри Арчера
  — программный инструмент для восстановления пароля в Windows                      
 Каин и Авель Найтроуды (ранобэ) — персонажи серии постапокалиптических лайт-новел «Кровь Триединства»

См. также 
 Кабиль и Хабиль